Chesapeake Energy Arena är en multiarena som ligger i centrala Oklahoma City. Den har tidigare gått under namnen Ford Center (2002–2010) och Oklahoma City Arena (2010–2011).

Arenan är hemmaplan för NBA-basketlaget Oklahoma City Thunder.

Externa länkar 

  

Arenor i USA
Sportanläggningar i Oklahoma
Oklahoma City Thunder
Sportanläggningar invigda 2002
Oklahoma City